Кута (; близько 541 — бл. 584) — король Сассексу 567—584 роках.

Життєпис 
Походив з Вессекської династії. Напевне був молодшим сином короля Кінріка. Про дату народження достеменних відомостей немає, вказується 541 рік, хоча це не певно.

У 567 році після підкорення Сассексу став його співкоролем разом з малолітнім небожем Кутвіном. Стосовно панування Кути замало відомостей. Діяв разом із братом Кевліном, королем Вессексу, проти бритських держав Уельсу та Корнуолу. Ймовірно, брав участь у битві при Деорхамі, де бритам завдав нищівної поразки.

У 584 році у битві при Фетанлеге, де об'єднані війська Вессексу та Сассексу здобули перемогу, Кута загинув. Після нього одноосібним королем Сассексу став Кутвін.

Родина 
 Кел (571—597), король Вессексу в 591—597 роках
 Келвульф (?—611), король Вессексу в 597—611 роках

Джерела 
 British Chronicles, Vol. 1. P.237  

Королі Сассексу
Вессекська династія
Монархи, загиблі в бою